Gaida ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gaida (* 1991), deutscher Synchronsprecher
 Alfred Gaida (* 1951), deutscher Radrennfahrer
 Bernard Gaida (* 1958), Politiker der deutschen Minderheit in Polen, Unternehmer
 Erich Gaida (1928–2015), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Galina Gaida (* 1936), sowjetisch-russische Sprinterin
 Klaus G. Gaida (* 1950), deutscher Künstler
 Michael Gaida (* 1947), deutscher Autor von Hörspielen
 Rayk Gaida (* 1964), deutscher Schauspieler
 Thomas Gaida (* 1966), Orgelbauer
 Wilhelm Gaida (1902–1988), deutscher Parteifunktionär (KPTsch/SED), Partisan und Leiter der Bezirksverwaltung Erfurt des MfS

Gaida steht weiterhin für:
 Gajda (Sackpfeife), eine Sackpfeife auf dem Balkan

Siehe auch:
 Gaita
 Gajda